Metro w Londynie () – system metra w Wielkiej Brytanii obsługujący Wielki Londyn oraz sąsiednie hrabstwa: Essex, Hertfordshire i Buckinghamshire. Pierwszy odcinek został otwarty w 1863 roku, co czyni sieć najstarszym podziemnym systemem metra na świecie. Około 55% sieci znajduje się na powierzchni ziemi. System składa się z 11 linii: Bakerloo, Central, Circle, District, Hammersmith & City, Jubilee, Metropolitan, Northern, Piccadilly, Victoria Line, Waterloo & City obsługujących 270 stacji. Systemem zarządza Transport for London.

Większa część systemu metra znajduje się na północ od rzeki Tamizy. Stacje znajdują się w 27 gminach i City of London. 6 gmin nie jest obsługiwanych przez metro (Bexley, Bromley, Croydon, Kingston upon Thames, Lewisham i Sutton). Stacje na północno-wschodnim krańcu linii Central znajdują się w Epping Forest (dystrykt hrabstwa Essex), z kolei te na północno-zachodnim krańcu linii Metropolitan znajdują się w Three Rivers i Watford (dystrykty hrabstwa Hertfordshire) oraz w Buckinghamshire (dystrykt Buckinghamshire).

Przypisy

Zobacz też 
 Lista systemów metra na świecie
 Transport for London
 Metro w Londynie

Metro w Londynie
Londyn